Le terme Klondike peut signifier :

Toponyme 

 Klondike est une rivière canadienne, dans le Territoire du Yukon.
 Klondike est une région du Yukon.
 Klondike Highway est une route d'Alaska et du Yukon.
 Klondike est une circonscription territoriale du Yukon.

Autres 
 Klondike est le nom d'un jeu de cartes, une variante du solitaire ;
 Le Klondike est un album de bande dessinée de Lucky Luke ;
 Klondike est une mini-série télévisée en 3 épisodes sur la chaine américaine Discovery Channel ;
 Klondike est un film ukrainien de 2022 ;
 la barre Klondike est une crème glacée.